Ankhesenpepi è il nome di quattro regine dell'antico Egitto:
Ankhesenpepi I;
Ankhesenpepi II;
Ankhesenpepi III;
Ankhesenpepi IV.